Keith est un nom propre anglo-saxon.

Anthroponyme

Prénom 
Keith est un prénom masculin.

Patronyme 

 Alexander Keith (1795-1873), brasseur canadien ; 
 Benjamin Franklin Keith (1846-1914), producteur américain ; 
 Bill Keith (1939-2015), musicien américain ;
 Brian Keith (1921-1997), acteur américain ;
  ;  
 George Keith Elphinstone (1746-1823), amiral britannique ;
 George Keith, dit Milord Maréchal (1686-1778), comte-maréchal d'Écosse et général écossais ;
 James Francis Edward Keith (1696-1758), général prussien ;  
 Jeremy Keith, développeur web, écrivain, conférencier et musicien anglais ;
 Kent M. Keith (1949-), écrivain et essayiste américain ;
 Minor Keith (1848-1929), homme d'affaires américain ;
 Rodd Keith (1937-1974), compositeur, chanteur et claviériste américain ; 
 Sandra Keith (1980-), biathlète canadienne ;
 Toby Keith (1961-), chanteur de country américain ;
 .

Toponyme 

 Keith, localité de la région de Limestone Coast en Australie Méridionale ;
 Keith, localité de la région de Moray en Écosse ;
 Comté de Keith, au Nebraska (États-Unis).

Cinéma 

 Keith, film américain de  sorti en 2008.

Patronyme écossais